Veneziano steht für:

 Veneziano, italienischer Longdrink, siehe Spritz

Veneziano ist der Beiname oder Familienname folgender Personen:

 Domenico Veneziano (um 1410–um 1461), italienischer Maler
 Gabriele Veneziano (* 1942), italienischer Physiker
 Gaetano Veneziano (1656–1716), italienischer Komponist und Kapellmeister der neapolitanischen Schule
 Giovanni Veneziano (1683–1742), italienischer Komponist
 Lorenzo Veneziano (nachgewiesen 1353–1379), venezianischer Maler
 Paolo Veneziano (vor 1333–nach 1358), venezianischer Maler

Siehe auch:
 Rondò Veneziano